The Mikado steht für:

 The Mikado, Originaltitel von Der Mikado, Operette von Gilbert und Sullivan (1885)
 The Mikado (Film), britischer Film von Victor Schertzinger (1939)